

Élevage 
 Dorset, race d’ovins.

Enseignement 
Dorset College, établissement d'enseignement supérieur situé à Dublin (Irlande) ;
Dorset College, établissement d'enseignement supérieur situé à Vancouver (Canada).

Patronyme 
 Comte de Dorset et Duc de Dorset, titres de pairie britannique ; 
 Ray Dorset (1946-), musicien anglais.

Toponyme 
Le comté de Dorset, subdivision de l'Angleterre, qui a donné son nom aux autres acceptions de Dorset :

Dorset, village américain, situé dans l'État du Vermont ;
Dorset, municipalité d'Australie, dans l'État de Tasmanie ;
 Au Canada :
 Dorset, village situé dans la province de l'Ontario ;
 Cap Dorset, village inuit du Nunavut ;
 Culture de Dorset culture disparue, ayant précédé celle des Inuits, et tirant son nom du village de Cap Dorset.

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme